Tigris és sárkány, 2000-ben bemutatott amerikai film
Tigris és sárkány, videójáték
Tigris és sárkány, képregény